Tommy Hilfiger (persoon), Amerikaanse modeontwerper;
 Tommy Hilfiger (bedrijf), bedrijf dat kleding produceert en verkoopt.